NGC 5000 ist eine Balken-Spiralgalaxie vom Hubble-Typ SBbc im Sternbild Haar der Berenike am Nordsternhimmel. Sie ist rund 251 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 125.000 Lichtjahren. Gemeinsam mit LEDA 214077 bildet sie das gravitativ gebundene Galaxienpaar HOLM 510 und gilt als Mitglied des Coma-Galaxienhaufens Abell 1656. 
Im selben Himmelsareal befinden sich u. a. die Galaxien NGC 4971, NGC 4983, NGC 5004, IC 4210.

Die Typ-Ic-Supernova SN 2003EL wurde hier beobachtet.

Das Objekt wurde am 11. April 1785 von William Herschel entdeckt.

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise